Giochi della XXXIV Olimpiade – competizione sportiva che si svolgerà a Los Angeles dal 21 luglio al 6 agosto 2028
 XVIII Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva che si svolgerà a Los Angeles dal 22 agosto al 3 settembre 2028